Kienmühle steht für:

 Kienmühle (Altenkunstadt), ehemalige Wassermühle in Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Kienmühle (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Kienmühle (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Kihn-Mühle